

Населені пункти та їхні частини
 Пшезводи — село в гміні Прошовіце Прошовицького повіту Малопольського воєводства
 Пшезводи — село в гміні Вільчице Сандомирського повіту Свентокшиського воєводства
 Пшезводи — село в гміні Водзіслав Єнджейовського повіту Свентокшиського воєводства
 Пшезводи — частина села Тшебеславиці в гміні Лонюв Сандомирського повіту Свентокшиського воєводства

Примітки